Feroleto Antico – comune italiano in provincia di Catanzaro.
Feroleto della Chiesa – comune italiano in provincia di Reggio Calabria.